La ligne 1A du tramway de Budapest a circulé de 2000 à 2015 entre Bécsi út / Vörösvári út et Népliget M, en tant que ligne de renforcement () de la ligne 1 et avec un tracé similaire à celle-ci.

Histoire

Chronologie

Les origines

La mise en service

Tracé et stations

Tracé

Liste des stations

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

Ancienne ligne du tramway de Budapest